Het WTA-tennistoernooi van Zürich (officieel Swisscom Challenge) van 2002 vond plaats van 13 tot en met 20 oktober 2002 in de Zwitserse stad Zürich. Het was de negentiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse Jennifer Capriati kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Patty Schnyder uit Zwitserland won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Amerikaanse titelverdedigster Lindsay Davenport in drie sets, met zowel in de eerste als in de tweede set een tiebreak. Schnyder wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Zürich op haar naam te schrij­ven. Het was haar achtste WTA-titel, de eerste van 2002. Zij won US$ 182.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Justine Henin was het vierde reekshoofd, en kreeg daardoor een vrijstelling voor de eerste ronde – zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door Lindsay Davenport. Haar land­genote Kim Clijsters, als zesde geplaatst, bereikte de kwartfinale – daarin verloor ook zij van Davenport.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters 
* Davenport verkreeg een "special seed ranking", mogelijk vergelijkbaarmet de "protected ranking" die later gangbaar werd.

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Lindsay Davenport en Lisa Raymond had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Davenport speelde samen met landgenote Chanda Rubin – zij werden in de tweede ronde uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Alle vier reekshoofden sneefden reeds in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Jelena Bovina en Justine Henin won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Jelena Dokić en Nadja Petrova in twee sets, met een tie­break in de tweede set. Het was hun eerste en enige gezamen­lijke titel. De Russin Bovina had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Belgische Henin een.

De tweede Belgische deelneemster, Kim Clijsters, speelde samen met Daniela Hantuchová uit Slowakije – zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

De Nederlandse Caroline Vis en Patricia Tarabini uit Argentinië verloren meteen hun openings­partij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Zürich 2002
Zürich